Хохлома́ — старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год — центр Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 по 1936 год — Ковернинского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 по 1990 год — Горьковской области, ныне центр Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области). Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону.

Роспись 
Роспись выглядит ярко, несмотря на тёмный фон. Для создания рисунка используются такие цвета как красный, жёлтый, оранжевый, немного зелёный и голубой. Также в росписи всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются птицы, рыбы и звери.

История 

Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи Деревня Хохлома была крупным центром сбыта, куда свозили готовые изделия, оттуда и пошло название росписи.

Так как ближайшей железнодорожной станцией от Ковернина была станция Семёнов, то этот вид росписи в начале XX века приобрёл там значительное развитие. Тем не менее, , что отражено в утверждённом гербе района.

На сегодняшний момент существует множество версий происхождения хохломской росписи, вот две наиболее распространённые:
  
По наиболее распространённой версии, уникальный способ окраски деревянной посуды «под золото» в лесном Заволжье и само рождение промысла приписывалось старообрядцам. Ещё в давние времена среди жителей местных деревень, надёжно укрытых в глухомани лесов, было немало старообрядцев, то есть людей, спасавшихся от гонения за «старую веру».

Среди переселившихся на нижегородскую землю старообрядцев было немало иконописцев, мастеров книжной миниатюры. Они привезли с собой древние иконы и рукописные книги, принесли тонкое живописное мастерство, каллиграфию свободного кистевого письма и образцы богатейшего растительного орнамента.

В свою очередь, местные мастера отменно владели токарным делом, передавали из поколения в поколение навыки изготовления посудных форм, искусство объёмной резьбы. На рубеже XVII—XVIII столетий лесное Заволжье стало настоящей художественной сокровищницей. Искусство Хохломы унаследовало от заволжских мастеров «классические формы» токарной посуды, пластику резных форм ковшей, ложек, а от иконописцев — живописную культуру, мастерство «тонкой кисти» и, что не менее важно, секрет изготовления «золотой» посуды без применения золота.

Впрочем, есть документы, свидетельствующие об обратном. Способ имитации позолоты на дереве, родственный хохломскому, использовался нижегородскими ремесленниками в окраске деревянной посуды ещё в 1640—1650 годах, до появления старообрядчества. В крупных нижегородских ремесленных сёлах Лысково и Мурашкино, в заволжском «селишке Семёновское» (будущий город Семёнов — один из центров хохломской росписи) изготовлялась деревянная посуда — братины, ковши, блюда для праздничного стола — окрашенная «на оловянное дело», то есть с применением оловянного порошка. Способ окраски деревянной посуды «на оловянное дело», вероятно, предшествовавший хохломскому, сложился из опыта иконописцев и местных поволжских традиций посудного ремесла.

Производство хохломской посуды долгое время сдерживалось дороговизной привозимого олова. Обеспечить оловом мастеров мог только очень состоятельный заказчик. В Заволжье такими заказчиками оказались монастыри. Так, сёла Хохлома, Скоробогатово и около 80 селений по рекам Узоле и Керженцу работали на Троице-Сергиев монастырь. Из документов монастыря видно, что крестьяне этих сёл вызывались для работы в мастерских Лавры, где могли познакомиться с производством праздничных чаш и ковшей. Не случайно, что именно сёла Хохлома и Скоробогатово стали родиной оригинальной росписи посуды, так похожей на драгоценную.

Обилие леса, близость Волги — главной торговой артерии Заволжья — также способствовало развитию промысла: гружённые «щепным» товаром, суда направлялись в Городец, Нижний Новгород, Макарьев, славившиеся своими ярмарками, а оттуда — в Саратовскую и Астраханскую губернии. Через прикаспийские степи хохломская посуда доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию. Англичане, немцы, французы охотно скупали заволжскую продукцию в Архангельске, куда она доставлялась через Сибирь. Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».

Существует и легендарное объяснение появления хохломской росписи. Был замечательный иконописец Андрей Лоскут. Бежал он из столицы, недовольный церковными нововведениями патриарха Никона, и стал в глуши приволжских лесов расписывать деревянные поделки да писать иконы по старому образцу. Прознал про это патриарх Никон и отправил за непокорным иконописцем солдат. Отказался подчиниться Андрей, сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям сохранить его мастерство. Искрами изошёл, рассыпался Андрей. С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми самородками яркие краски Хохломы.

Современность 
После распада СССР хохломская роспись пережила трудные времена — сокращение числа мастеров. Если в советский период промыслом было занято 2,5 тыс. человек, то к 2008 году — 1,5 тыс., а в 2017 году лишь 650 мастеров. Из этих цифр видно, что менее, чем за 10 лет (с 2008 по 2017 годы) количество мастеров хохломской росписи уменьшилось более чем в два раза.

В настоящее время у хохломской росписи два центра — город Семёнов, где находятся фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и деревня Сёмино Ковернинского района, где работает предприятие «Хохломский художник», объединяющее мастеров деревень Ковернинского района: Сёмино, Кулигино, Новопокровское и др. «Хохломский художник» активно продвигает свою продукцию. В Сёмино расположено также предприятие, занимающееся 19 лет выпуском деревянных шкатулок с хохломской росписью (ООО «Промысел»).

В Семёнове школу хохломской росписи основал Г. П. Матвеев.

Технология 

Для изготовления изделий с хохломской росписью сначала делают грубые бруски-заготовки из дерева. Затем на токарном или фрезерном станке заготовке придают нужную форму. Полученные изделия — резные ковши и ложки, поставцы и чашки — основа для росписи, называются «бельё».

После сушки «бельё» грунтуют жидкой очищенной глиной — вапой. После грунтовки изделие 7—8 часов сушат и вручную покрывают несколькими слоями олифы (льняного масла). Мастер окунает в миску с олифой специальный тампон, приготовленный из овечьей или телячьей кожи, вывернутой наизнанку, а затем быстро втирает в поверхность изделия, поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно. Эта операция очень ответственная. От неё будет в дальнейшем зависеть качество деревянной посуды, прочность росписи. В течение дня изделие покрывают олифой 3—4 раза. Последний слой сушат до «небольшого отлипа» — когда олифа слегка прилипает к пальцу, уже не пачкая его.

Следующий этап — «лужение», то есть втирание в поверхность изделия алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную тампоном из овечьей кожи. После лужения предметы приобретают красивый бело-зеркальный блеск и готовы для росписи.

В росписи применяются масляные краски. Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи — красный и чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие — коричневый, светлого тона зелень, жёлтый тон. Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, так, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию.

Выделяют роспись «верховую» (когда по закрашенному серебристому фону наносят рисунок (криуль — основная линия композиции, на неё «насаживают» такие элементы как осочки, капельки, усики, завитки т. д.) красным и чёрным цветом) и «под фон» (сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон, рисунок листа или цветочка остаётся золотым). Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:
 «пряник» — обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — украшенная травкой, ягодами, цветами;
 «травка» — узор из крупных и мелких травинок;
 «кудрина» — листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне.
Используют мастера и упрощённые орнаменты. Например, «крап», который наносят штампиком, вырезанным из пластинок гриба-дождевика, или особым образом свёрнутым кусочком ткани. Все изделия расписываются вручную, причём роспись нигде не повторяется. Какой бы выразительной ни была роспись, пока узор или фон остаются серебристыми, это ещё не настоящая «хохлома».

Расписанные изделия 4—5 раз покрывают специальным лаком (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3—4 часов в печи при температуре +150…+160 °C до образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая «золотая хохлома».

См. также 

 Искусство
 Народные промыслы
 Декоративно-прикладное искусство
 Городецкая роспись
 Жостовская роспись
 Петриковская роспись
 Палехская миниатюра
 Гжель
 Орьнек
 Писанка
 Залипье

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хохлома

Русские народные промыслы
Виды декоративно-прикладного искусства по алфавиту
Лаковое искусство
Культура Нижегородской области
Народная живопись
Имитации золота